Machard est un nom propre qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Alfred Machard (1887-1962), un scénariste, écrivain et réalisateur français.
 Jules Machard (1839-1900), un peintre français.
 Serge Marchard (1945-1963), grimpeur marseillais ayant inventé le nœud de Machard.
 Raymonde Machard (1889-1971), une journaliste, sociologue, féministe et romancière française.

Divers 
 Le nœud de Machard, un nœud autobloquant.

Patronyme français